het pellen van graan op een pelmolen
het pellen van noten
pellen (textiel), een soort stof
Pellen (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Lijsem